Le tournoi de Buenos Aires se tient du 18 au 26 février. Il est l’événement tennistique annuel le plus important en Argentine.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre le tenant du titre Nicolás Almagro. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, David Marrero et Fernando Verdasco s'imposent en finale face à Michal Mertiňák et André Sá. Il s'agit du  en double pour Marrero et du  pour Verdasco.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Buenos Aires
ATP 2012
Sport en Argentine en 2012
Tennis en février 2012